Austria:
 Reichenfels – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Wolfsberg

Inne:
 Reichenfels – statek z 1903
 Reichenfels – statek z 1936
 Reichenfels – ruiny zamku w Niemczech